Ла Гранд има више значења:
 Ла Гранд (Вашингтон)
 Ла Гранд (Орегон)